Кыргызское ханство — временное государственное образование существовавшее в 1842—1854 гг. в северной части территории современной Киргизии, было провозглашено в результате объединения ряда северо-киргизских племён.

Образование ханства 
Летом 1842 года на западе Иссык-Куля в местности Котмалды состоялся курултай ряда северо-киргизских племён: сарыбагыш, бугу, саяк, солто, саруу, кушчу, монолдор, жетиген. Ормон Ниязбек уулу из рода сарыбагыш был провозглашён ханом и, соблюдая древний обряд, его посадили на белую кошму, зарезали на «Ай Туяк» белую кобылу. Вместо венца одели на голову тебегей с красным верхом.

Титулатура 

Хотя принято считать, что Ормон был провозглашён ханом, что в XIX веке означало бы обретение монаршего достоинства, Ормон при внешних сношениях никогда не использовал ханский титул и никак не претендовал на монаршее достоинство, которое не было признано соседними державами. Так в переписке с российскими чиновниками Ормон сам титуловал себя максимум как «главный Манап Кара Кыргызовский Урман Ниязбеков», в свою очередь российские чиновники титуловали его лишь как «почтенный Манап Урман Ниязбеков», при этом опускалась та часть титулатуры, которая указывала бы на претензии Ормона на начальствование над «манапами Кара Кыргызовскими».

Народные судьи (бии и манапы)

Малый совет 
 Медербек (род Жетиген)
 Минназар (род Жантай)

Киргизо-кокандская война

Кокандский контроль над Киргизией 
Кокандское ханство начало завоевание Южной Киргизии при хане Умаре (1817—1821 гг.) и полностью завершило завоевание всей Киргизии при хане Мадалы (1822—1842 гг.) походами его полководцев минбаши Хаккулы на ташкенского кушбеги в 1830-х годах, что привело к признанию власти кокандского хана также и всеми северо-киргизскими племенами. Конец вооружённому сопротивлению киргизов против власти Коканда положило поражение выступления племени саяк, возглавлявшегося Атантаем и Тайлаком (главами племени саяк), в верховьях Нарына в 1831 году. Историки полагают, что причиной того, что основная масса киргизов легко покорилась Коканду, являлись внутрикиргизские междоусобные распри. К началу 1840-х годов все киргизские племена в той или иной степени признавали власть кокандского ханства. Для поддержания своего господства кокандцами был возведены крепости в кочевьях киргизов: Пишпек, Токмак, Мерке — на реке Чу, Аулие-Ата — на реке Таласе, Куртка и Тогуз-Торо на реке Нарын, Кетмен-Тюбе и Джумгал — на реке Джумгале, Бустан-терек и Ташкурган — на Памире. Степень подчинения Коканду различалась у разных киргизских племён: северо-киргизские племена подчинялись Коканду очень слабо, выражая это только в форме выплаты налога «зекета» и оставаясь почти самостоятельными в части своего внутреннего управления, межплеменных и даже нередко внешних взаимоотношений. В более зависимом положении находились племя солто, жившее вокруг крепости Пишпека, племена саруу и кушчу в Таласе к юго-востоку от крепости Аулие-Ата, а в ещё более полном подчинении Коканду — племена Южной Киргизии. Феодально-родовая знать южно-киргизских племен была полностью интегрирована в государственно-политическую структуру Кокандского ханства и играла значительную роль во всех делах кокандских ханов, а иногда и решающую роль в их низложении и возведении на престол.

Ход боевых действий 
В 1844 году киргизы во главе с Ормон-ханом захватили кокандский город Пишпек.

Вторжение Кенесары хана 

В 1846 году превосходящие силы русских войск потеснили из степей последнего казахского хана Кенесары, вынудив его отступить на территорию Семиречья в долины рек Чу и Или. Здесь хан Кенесары пытался заключить союз с киргизским правителем Ормон-ханом, призывая его к совместной борьбе против России и Коканда. Однако киргизы, возглавляемые Ормон-ханом, отвергли его предложение. Хан Кенесары, разгневавшись на киргизов, начал нападать на стойбища киргизских племён у реки Чу. Первое нападение на киргизов произошло в 1846 году Нападение хана Кенесары на киргизов, самостоятельно отбили приграничные племена киргизов, солто, саруу и кушчу. Второе нападение Кенесары хана произошло в феврале 1847 года. Хан Кенесары с 20-тысячным войском вторгся в киргизские земли. В местечке Майтобе состоялось сражение с киргизским войском во главе с Ормон-ханом. В ходе битвы султаны Рустем и Сыпатай предали Кенесары и увезли значительную часть войска, оставшиеся войска хана Кенесары была разбита, сам он был схвачен и казнён.

Разгром войска хана Кенесары, его пленение Ормон-ханом и казнь были с одобрением восприняты и в России, и в Коканде. Российское правительство было удовлетворено тем, что избавилось от Кенесары, и наградило золотыми медалями Ормон-хана и Жантая и пожаловав им халаты, расшитые золотом. Также были награждены золотыми медалями 13 воинов, сумевших взять в плен хана Кенесары и его сподвижников Даирбека, Калча и Аксакала.

Распад ханства 
В 1854 году началась война между Ормон-ханом и верховным манапом племени бугу Боромбаем. В итоге Ормон-хан напал на владения Боромбая на Иссык-Куле, но потерпел поражение и был пленён.

После пленения Ормон-хан некоторое время содержался как почётный военнопленный. Боромбай хотел отпустить Ормон-хана на определённых условиях, с обещанием больше не нападать на его земли. Но один из бугинских предводителей, Балбай-батыр, который ненавидел хана, узнав об этом, убил его.

Смерть Ормон-хана привела к полному распаду Кыргызского ханства, а еë бывшие территории были присоединены к Российской империи.

Примечания

Литература 
 Казахстан. Национальная энциклопедия. — Алма-Ата: Казахская энциклопедия, 2004.
 Солтоноев Б. Кызыл Кыргыз тарыхы. Т. 1. — Бишкек: Учкун, 1993.

Государства в истории Киргизии
Ханства по алфавиту